Buchkultur steht für

 Buchkultur, Aktivitäten rund um die Kultur des Lesens von Büchern
 Buchkultur (Magazin), 1989 in Wien gegründetes Magazin mit Berichten über Autoren, Neuerscheinungen und literarische Trends im deutschsprachigen Raum